

Довер-Фокскрафт — місто, штат Мен
 Довер-Фокскрафт — переписна місцевість, штат Мен